Vass Tibor
 Vass Tibor (1954–2015)  építész, politikus, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség alelnöke
 Vass Tibor (1956)  navigációs mérnök, a Magyar Jacht Akadémia vezető oktatója és kutatója
 Vass Tibor (1968) magyar költő, képzőművész, a Spanyolnátha című művészeti folyóirat alapító főszerkesztője
 Vass Tibor (1969) tájfutó